Helldorado jelentései

Helldorado, a Ganxsta Zolee és a Kartel albuma, 1999.
Helldorado, az amerikai W.A.S.P. együttes albuma, 1999.